Bentfeld bezeichnet:
 Bentfeld (Delbrück), einen Stadtteil von Delbrück in Nordrhein-Westfalen
 Bentfeld (Schashagen), einen Ortsteil der Gemeinde Schashagen in Schleswig-Holstein

Bentfeld ist der Name folgender Personen:

 Jo Bentfeld (* 1932; eigentlich Hans Joachim Karl Blankenburg), deutscher Reiseschriftsteller